Aláh je arabska beseda (, transliteracija: Allāh) za boga. V slovenščini je pogosto naglašanje prvega zloga: Álah. Izven arabskega kulturnega kroga se temu imenu pripisuje posebna povezava z islamom, vendar ime uporabljajo za označevanje monoteističnega boga enako arabski kristjani, tudi v prevodih Svetega pisma, kot arabsko govoreči Judje. Po pojmovanju islama, najmlajše izmed naštetih ver, gre v vsakem primeru za istega, Abrahamovega edinega Boga.

Beseda Alah je našla pot v številne jezike, ki so blizu bodisi arabskemu kulturnemu krogu ali islamu. Kristjani poimenujejo Boga v malteškem jeziku enako, izgovarjajo pa "Alla"; v Indoneziji uporabljajo zvezo "Allah Bapa", "Bog Oče", na Bližnjem vzhodu pa, po aramejskem vzoru, "Allāha". Etimološko poimenovanje Alah izhaja iz skupnega korena s hebrejskima imenoma Elohim oziroma Eloah (אלוה).

Nekateri islamski učenjaki nasprotujejo prevajanju imena Alah. Pomensko približno enake besede se v drugih jezikih uporabljajo tudi v množinskih oblikah (bogova, bogovi), kar naj bi bilo v nasprotju s pomenskim obsegom imena Alah, ki lahko označuje le edinega boga, skupnega trem verstvom abrahamske tradicije (judovstvo, krščanstvo, islam). Za označevanje bogov v drugih verstvih Arabci uporabljajo besedo ilāh ali ma`būd, slednje dobesedno pomeni čaščeno (bitje). V zgodnjem grškem prevodu so uporabili ho theos monos, "edini bog", kot enakovreden izraz aramejskemu "Alaha".
Alah ima 99 imen, ki so navedena v Koranu.

Seznam imen 
Qur'an govori o lastnostnih Alaha kot o »najlepših imenih« Alaha (Arabsko: ). Tradicionalno jih je 99, dodatno pa je še najvišje ime (), vrhovno ime, Allāh. 

Seznam 99 imen Alaha

Islam